Aðalsteinsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1962), footballeur islandais ;
 Arnór Sveinn Aðalsteinsson (né en 1986), footballeur islandais ;
  (né en 1980), footballeur islandais ;
  (né en 1990), footballeur islandais ;
 Jón Hnefill Aðalsteinsson (1927-2010), écrivain, universitaire et folkloriste islandais ;
 Stefán Aðalsteinsson (1928-2009), écrivain islandais ;
  (né en 1956), joueur de handball islandais.

Référence 

de:Aðalsteinsson
en:Aðalsteinsson